Cascajal, distretto della Costa Rica nel cantone di Vázquez de Coronado
Cascajal, villaggio dello stato di Veracruz in Messico noto per il ritrovamento dell'omonima pietra